Таку́ма Са́то (яп. 佐藤 琢磨, *28 січня 1977,Токіо) — японський автогонщик, пілот Формули-1.

23 серпня 2020 гонку 104th running of the Indianapolis 500, це було вдруге, коли він став переможцем цієї гонки.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт Такума Сато
Статистика виступів Такума сато на www.driverdb.com

Пілоти Формули-1
Автогонщики Японії
Японські пілоти Формули-1